Николай Иванович Ладыгин: Ладыгин, Николай Иванович (1903—1975) — русский художник и поэт-палиндромист.
 Ладыгин, Николай Иванович — губернатор Воронежской губернии в 1836—1841.
 Ладыгин, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 2614; 11 июля 1813 г.